Pfarrkirche Oberwart steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Oberwart
 Katholische Pfarrkirche Oberwart
 Reformierte Pfarrkirche Oberwart